Musashi kan syfta på:

 Musashi – ett japanskt slagskepp av Yamato-klass
 Musashi (yacht) – en superyacht tillverkad av Feadship i Nederländerna
 Musashiprovinsen – en historisk provins i Japan

Personer
 Miyamoto Musashi (1584–1645), en japansk ronin och filosof
 Musashi Suzuki (1994–), en japansk fotbollsspelare